

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 26 (België) 
 Spoorlijn 26A (België)
 Spoorlijn 26B (België)

Tram
 Tramlijn 26 (Amsterdam)

Bus
 Buslijn 26 (Amsterdam), een voormalige buslijn in Amsterdam
 Buslijn 26 (Haaglanden)